XI — одиннадцатый студийный альбом американской хеви-метал группы Metal Church. Он был выпущен 25 марта 2016 года и является первым альбомом группы за 23 года (после Hanging in the Balance) с вокалистом . XI считается возвращением как Metal Church, так и Хоу после того, как последний ушел из музыкальной индустрии после первого распада группы в 1996 году. XI получил в целом положительные отзывы и стал их первым студийным альбомом после Blessing in Disguise 1989 года, вошедшим в чарт Billboard 200, где достиг 57-й позиции, самой высокой позиции группы в их карьере. Это также последний альбом Metal Church с барабанщиком Джеффом Плейтом, который покинул группу почти ровно через год после его выпуска.

Об альбоме 
В 2014 году, через год после выпуска десятого альбома группы Generation Nothing, давний вокалист Ронни Манро объявил о своем уходе из группы. В апреле следующего года было объявлено, что к группе вернулся бывший вокалист Майк Хоу. Этот состав впоследствии записал и выпустил новую версию песни «Badlands» (из дебютного для Хоу альбома группы 1989 года, Blessing in Disguise).

Майк Хоу рассказал о своем отсутствии на музыкальной сцене в течение двух десятилетий до своего возвращения в группу в 2015 году. Он сказал: «Я выпал из поля зрения, потому что звукозаписывающий бизнес меня действительно разочаровал. Всё изменилось, наступала эра гранжа и нас игнорировали. Мы не были бизнесменами, мы были музыкантами, и, как и многие [другие] группы, мы просто хотели писать песни и играть метал».

В 2015 году группа объявила о намерении выпустить ещё один альбом с участием Хоу. Он добавил: «Самым важным для нас была возможность написать, записать и представить альбом материала, который представлял нас и то, кем мы являемся сегодня, от начала до конца без какого-либо внешнего давления, сроков или чего-то подобного, и это именно то, что мы сделали. Мы очень рады этому, и это позволило нам расслабиться, снова стать большими детьми и наслаждаться процессом».

В январе 2016 года Metal Church выпустили видео на новую песню «No Tomorrow» в качестве первого сингла альбома, при этом группа одновременно объявила название и трек-лист альбома. Еще один видеоклип на песню «Killing Your Time» был выпущен в феврале. 18 марта, за неделю до выхода альбома, группа выпустила видео на «Reset». 6 декабря был выпущен видеоклип на «Needle and Suture».

Отзывы критиков 

XI получил средний балл 70/100 на Metacritic, что указывает на «в целом положительные отзывы». Интернет-сайт Metal Underground оценил альбом на четыре звезды из пяти и назвал его «спустя долгое время обязательным для покупки для новых поклонников группы». Рецензент AllMusic Джеймс Кристофер Монгер дал XI три с половиной звезды из пяти и заявил, что он «чувствуется немного более живым и непосредственным, чем „такой себе“ Generation Nothing 2013 года». Монгер закончил свой обзор, заявив, что «Metal Church, похоже, наконец-то нашла золотую середину между прошедшими отмеченными трэшэм днями и более традиционными, но не менее мясистыми металлическими стилями своего воплощения 21-го века». Веб-сайт Angry Metal Guy прокомментировал удивительно неизменное ревущее рычание Майка Хоу на фоне цепких, мясистых риффов, которые проводят тонкую грань между традиционным металлом и хард-роком, что снова и снова напоминает старые времена. Рецензент канадского журнала Brave Words & Bloody Knuckles Тим Хендерсон согласен с тем, что возвращение Майка Хоу — это настоящее зрелище, а ясность и резкость его голоса делают возвращение громовым.

Коммерческий успех 
XI был распродан в количестве 11 000 экземпляров в первую неделю после выпуска в США и дебютировал под номером 57 в чарте Billboard 200, что сделало его самым высоким положением в чартах и их первой записью в чарте Billboard 200 за 27 лет (с момента выхода Blessing in Disguise). Он также стал самым популярным альбомом группы в Германии, достигнув 34-й позиции в немецком чарте и стал их первым альбомом, попавшим в чарты с тех пор, как Hanging in the Balance достиг 79-й позиции в 1994 году.

Продвижение альбома 
В поддержку XI и возвращения Майка Хоу, группа стала одним из хэдлайнеров турне по западному побережью Северной Америки с Armored Saint в июне 2016 года. Они также участвовали в нескольких европейских фестивалях, включая Alcatraz Metal Festival, Wacken Open Air, Porispere Festival, Dynamo Open Air, Rock Hard Festival, а также первый фестиваль Ozzfest Meets Knotfest, который проходил в Сан-Бернардино, Калифорния. Наряду с Amon Amarth, Suicidal Tendencies и Butcher Babies они поддерживали Megadeth в туре последних в поддержку Dystopia в сентябре – октябре 2016 года. Чтобы завершить успешный год гастролей и промоушена, в декабре группа выпустила видеоклип на «Needle And Suture», снятый Джейми Брауном из Smokin' Gun Video Productions.

Признание

Список композиций

Участники записи 
  — вокал
 Курдт Вандерхуф — гитара, меллотрон, синтезатор, продюсирование, сведение, мастеринг
 Рик ван Зандт — гитара
 Стив Унгер — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Metal Church